La saison 2008-2009 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. En LNA, le HC Bienne est promu à la place du HC Bâle.

Ligue nationale A

Format 
Chacune des 12 équipes s'affronte sur un total de 4 tours, ce qui représente 44 matchs par équipe. On ajoute 6 rencontres additionnelles par équipe contre 3 adversaires sur la base de la qualification de l'année précédente. Au total, chaque équipe joue donc 50 matchs de qualification. Ensuite, les huit meilleures équipes du championnat s'affrontent en play-off.

Les quatre autres équipes se rencontrent en play-out où l'équipe qui s'incline en finale affronte alors le champion de Ligue nationale B en match de barrage promotion/relégation. Le vainqueur évolue en LNA l'année suivante.

Participants

Qualifications

Classement

Classement des compteurs

Play-off

Play-out 
Le HC Bienne se maintient en LNA en battant le Lausanne HC (champion de LNB) 5-1 lors du dernier match de la série de barrages, le .

Ligue nationale B

Saison régulière

Premier tour

Poule finale

Poule de qualification

Play-off 
Les équipes classées du premier au troisième rang à l'issue du tour final peuvent choisir leur adversaire au premier tour des play-off. L'ordre des demies et de la finale est par contre déterminé comme d'habitude, soit le mieux classé affrontant le moins bien classé par rapport à la saison régulière.

ligue

Juniors Élites

Liens externes 
 Classement sur le site officiel

2008
Suisse M
Hockey sur glace M